Irish Masters 2005 (также известен как 2005 Fáilte Ireland Irish Masters — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проходивший с 6 по 13 марта 2005 года в Дублине (Ирландия). Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Мэттью Стивенса со счётом 10:8.

Результаты

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

2005 год в снукере
Irish Masters